Normierung steht für:

 Vereinheitlichung von Regeln oder Merkmalen, siehe Normung
 die Schaffung einer Rechtsnorm für ein bestimmtes Rechtsgebiet
 Normierung (Psychologische Diagnostik) eines Tests

Mathematik:
 das Vergleichbarmachen unterschiedlicher Datenreihen, siehe Standardisierung (Statistik)
 das Strecken oder Stauchen eines Vektors, indem man ihn durch seine Norm teilt, siehe Einheitsvektor
 die Division eines Polynoms durch seinen Leitkoeffizienten, siehe Polynom #Definition

Siehe auch:
 Normalisierung
 Renormierung